Cormac Burke (duchowny)
 Cormac Burke (piłkarz)